Oběh může být:

 v obecném významu soustava, ve které něco obíhá (koluje)

 v lékařství a fyziologii

 krevní oběh – oběh krve v rámci oběhové soustavy v tělech živočichů
 plicní oběh – oběh krve mezi srdcem a plícemi
 tělní oběh – oběh krve mezi srdcem a jednotlivými částmi celého těla

 v ekonomii

 oběh zboží – pohyb zboží v hospodářství
 peněžní oběh – oběh peněz ve formě bankovek, státovek a mincí

Související články 

 Doba oběhu